Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 426 dans le monde.

 Route fédérale 426 en Allemagne
 Route régionale 426 en Finlande
 Route nationale 426 en France
 Route régionale 426 en Slovénie